Piimäsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Piimäsaaret (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Piimäsaaret (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar